Pojem inverzní teplota může označovat více věcí.

 Teplota plynu, při níž se mění znaménko koeficientu Joule-Thomsonova jevu
 Termodynamické beta, veličina vystupující v mnoha vztazích termodynamiky a statistické fyziky
 Meteorologický jev inverze teploty vzduchu